Чемпионат Германии по кёрлингу среди мужчин () — ежегодное соревнование немецких мужских команд по кёрлингу. Проводится с 1966 года. Организатором является Федерация кёрлинга Германии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Германию на международной арене как мужская сборная Германии.

Проводится одновременно и на одной арене с Чемпионатом Германии по кёрлингу среди женщин.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(если неясно, какой из игроков является скипом, то как скип помечается игрок на четвёртой позиции)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди юниоров

Соревнования по кёрлингу в Германии
 
Кёрлинг
Германия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1966 года